Дриптозавр () — рід хижих динозаврів. Довжина —  6,5 м, висота — 1,8 м. Маса — 1,2 тонни. Дриптозавр мав відносно довгі передні трипалі кінцівки. У кожного пальця на кінці були двадцатисантиметрові кігті. Був подібний на ділуна і еотирана, що дозволило віднести його до тиранозаврів, а спочатку його відносили до мегалозаврів.

Види 
Dryptosaurus aquilunguis
Dryptosaurus cristatus Cope, 1876 
Dryptosaurus explanatus Cope, 1876 
Dryptosaurus falculus Cope, 1876 
Dryptosaurus gallicus
Dryptosaurus hazenianus Hay, 1902
Dryptosaurus incrassatus 
Dryptosaurus kenabekides Hay, 1899 
Dryptosaurus laevifrons Cope, 1876 
Dryptosaurus macropus Cope, 1868 
Dryptosaurus trihedrodon Cope, 1877

Посилання 
 Dryptosaurus aquilunguis 
 dryptosaurus.com

Тероподи